Lindenstraße 5 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Lindenstraße 5 (Arnshausen), Bayern
 Lindenstraße 5 (Gernrode), Sachsen-Anhalt
 Lindenstraße 5 (Teupitz), Brandenburg
 Lindenstraße 5 (Thundorf in Unterfranken), Bayern